paus Donus, paus (676-678)
 Donus (geslacht), een geslacht van kevers